Jméno a příjmení František Chaloupka má více nositelů:

 František Chaloupka (politik) – český a československý politik, poslanec za agrární stranu (1869–1951)
 
 František Chaloupka (skladatel) – český skladatel (* 1981)